Нить — многозначное слово, означающее:
 Нить — гибкий и сильно вытянутый объект из волокнистого материала.
 Нить (поток выполнения) — минимальная единица обработки, исполнение которой может быть назначено ядром операционной системы.
 Нить накала — закрученная нить из вольфрама или его сплавов, которая благодаря своему сопротивлению превращает электрический ток в свет и тепло.
 Защитная нить — один из элементов защиты бумажных купюр от подделывания.
 Галактическая нить — самые большие из известных космических структур во Вселенной в форме нитей.
 «Нить-А» — российский коллиматорный прицел для использования совместно с автоматами Калашникова.

В искусстве 
 «Нить» (1989) — рисованный мультфильм, производство «Узбекфильм».

См. также 
 
 Красная нить
 Золотая нить
 Нити
 Нит
 Нитки — разновидность волокнистого материала, используемого для шитья одежды.
 НИТКА — взлётно-посадочный комплекс корабельной авиации ВМФ России.